Il termine chinotto può riferirsi a:

 citrus × myrtifolia, nome scientifico dell'agrume notoriamente noto come chinotto
 Chinotto, una bevanda ricavata dai frutti del citato agrume
 Antonio Edoardo Chinotto (1858-1916), militare italiano